
 ou  est une locution nominale qui peut désigner :

Musique 
 , un groupe de hip-hop américain.

Cinéma 

 , un film américain réalisé en 1941 par Albert S. Rogell ;
 , un film américain réalisé en 1996 par Mark L. Lester ;
 , un film sud-coréen réalisé en 2002 par Kang Woo-seok ;
 , un film américain réalisé en 2009 par Michael Mann.

Autres 
 The Public Enemy, une ancienne équipe de catch.

Voir aussi 
 
 Ennemi d'État